Joplin může být:

 Místopis
 Joplin (Missouri) – město v Missouri
 Joplin (Montana) – obec v Montaně
 Joplin (Texas) – obec v Texasu

 Příjmení
 Scott Joplin (1867–1917) – americký klavírista
 Janis Joplin (1943–1970) – americká zpěvačka